Diagonale (dal latino diagonalis) può riferirsi a:

Diagonale – in geometria, è un segmento che congiunge due vertici non consecutivi di un poligono
Bipede diagonale, termine usato in zoologia
Diagonale – nel gioco degli scacchi, indica l'insieme delle case della scacchiera, tutte dello stesso colore, allineato a 45 gradi rispetto ai giocatori
Diagonale – termine che nel calcio viene utilizzato per indicare un movimento tattico difensivo, oppure una tipologia di tiro in porta.
Diagonale – stoffa di lana, di seta, o di cotone, che presenta una costa obliqua nel senso della cimosa (velluto a boccole)

Altro 

diagonale principale – in matematica, è l'insieme di tutti gli elementi di una matrice quadrata, con indici che vanno da X1, 1 a Xn, n